Liebermann Leó (1852–1926) szemorvos, egyetemi tanár
 Liebermann Leó (1883–1938) higiénikus, kémikus, egyetemi tanár